

Населені пункти та їхні частини

 Черневиці — гміна в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Черневиці — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Черневиці — село в гміні Черневиці Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Черневиці — частина міста Лігниця в Нижньосілезькому воєводстві
 Черневиці — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві

Примітки